Andrew Morton (1802-1845) – angielski malarz-portrecista
 Andrew Morton (ur. 1953) – angielski biograf i pisarz
 Andrew Morton (ur. 1959) – australijski programista

Zobacz też